

Скочув — місто в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Скочув — гміна в Цешинському повіті Сілезького воєводства
 Скочув — село в гміні Диґово Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства